American Dream — четвёртый студийный альбом американской электронной рок-группы LCD Soundsystem, выпущенный 1 сентября 2017 года на студии Columbia Records. Это первый за 7 лет новый студийный альбом группы. Диск сразу возглавил хит-парады США и Канады и получил премию Грэмми в категории Best Dance Recording.

История 
Группа LCD Soundsystem свой предыдущий третий студийный альбом выпустили 7 лет назад: This Is Happening вышел в 2010 году.

Композиция 
Музыка American Dream сочетает такие стили как дэнс-панк, новая волна, постпанк, синти-поп и арт-рок. Критики отметили, что альбом похож на «Берлинскую трилогию» Дэвида Боуи. Лирика альбома посвящена депрессии, социальным проблемам, страху и окончанию дружбы и любви.

Приём критиков 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и изданий: Metacritic (88 из 100), Any Decent Music?, Entertainment Weekly, Pitchfork, NME, Guardian, The A.V. Club, Mojo, Rolling Stone, The Independent.

Признание

Список композиций 
Источники:

Позиции в чартах и сертификация

Альбом

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 lcdsoundsystem.com Офиц. сайт
 Аудиоверсия альбома

Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы на английском языке
Альбомы арт-рока
Альбомы новой волны
Альбомы дэнс-рока
Альбомы LCD Soundsystem